Casa de la Volta (Avinyonet de Puigventós), casa d'Avinyonet de Puigventós, a l'Alt Empordà
 Casa de la Volta (Piera), masia de Piera, a l'Anoia
 Casa de la Volta (Sant Miquel de Fluvià), casa de Sant Miquel de Fluvià, a l'Alt Empordà